Naj pada zdaj dež je lahko:
 Naj pada zdaj dež (album)
 Naj pada zdaj dež (pesem)